Tafraout peut désigner :
 Tafraout, une commune algérienne ;
 Tafraout, une commune marocaine.